Кавацюк Іван Михайлович (* 1961) — музикант, Народний артист України.
 Кавацюк Михайло Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -юк